En allemand, ce nom peut s'écrire Schaumburg ou Schauenburg. Il peut désigner :

Toponyme 

Le comté de Schaumbourg (ou Schauenbourg), un comté du Saint-Empire romain germanique.
Ce comté tire son nom du château de Schaumbourg (ou Schauenbourg) situé à Rinteln, en Basse-Saxe.
Il correspond aujourd'hui à l'arrondissement de Schaumbourg, en Basse-Saxe.
Les comtes de Schaumbourg ont formé la Maison de Schaumbourg qui a également régné sur le Holstein. 
En 1640, une division de ce comté a formé le comté de Schaumbourg-Lippe.
La principauté d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym, une principauté du Saint-Empire romain germanique.
Cette principauté tire son nom du  situé au sud de Balduinstein près de Limbourg-sur-la-Lahn, en Rhénanie-Palatinat.
Schauenburg, municipalité allemande située en Hesse et dans l'arrondissement de Cassel.
Schaumburg, municipalité de l'Illinois (États-Unis).
Le palais Schaumburg à Bonn, ancienne résidence officielle des chanceliers d'Allemagne fédérale.

Patronyme 

Alexis Schauenburg, militaire français.
Maximilien Schauenburg, militaire français.